The Hand That Rocks the Cradle Is the Hand That Rules the World ("La mano che fa dondolare la culla è la mano che governa il mondo") è una poesia dello statunitense William Ross Wallace che elogia la maternità come la forza preminente nel mondo. Il poema fu pubblicato per la prima volta nel 1865 con il titolo What Rules the World.

Testo

Testo originale

Note